

In verband met Shakespeares stuk 
 Hamlet, tragedie van William Shakespeare (ca. 1602)
 Hamlet (legende), oorsprong van het stuk
 Hamlet (koning), de vader van prins Hamlet
 Hamlet (prins), de hoofdpersoon van het stuk
 Ur-Hamlet, een verloren gegane voor-Shakespeareaanse Hamlet (ca. 1589)

Bewerkingen en afleidingen 
 Hamlet (1786), een werk van de Nederlander Ambrosius Justus Zubli
 Hamlet (Franz Liszt), een symfonisch gedicht (S 104), in 1858 gecomponeerd door Franz Liszt
 Hamlet (Gade), een concertouverture van Niels Gade
 Hamlet (Borgstrøm), een symfonisch gedicht van Hjalmar Borgstrøm 
 Hamlet (Halvorsen), een muziekcompositie
 Hamlet (opera), door Ambroise Thomas (1868)
 Hamlet (Tsjaikovski) (2×), overture-fantasy, Op. 67a (1888) en toneelmuziek, Op. 67b (1891), door Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
 Hamlet (German) een symfonisch gedicht van Edward German uit 1897
 De Oerhamlet (Duits: Urhamlet), een hoorspel van Miloš Rejnuš, in 1967 uitgezonden. Vertaald uitgezonden in 1972
 A Hamlet Symphony - Symfonie nr. 3 uit 1989 van David Whitwell

Films 
 Hamlet (1900), geregisseerd door Clément Maurice
 Hamlet (1908), geregisseerd door Henri Desfontaines
 Hamlet (1910), geregisseerd door August Blom
 Hamlet (1920), geregisseerd door Svend Gade and Heinz Schall and starring Asta Nielsen
 Hamlet (1948), geregisseerd door en met Laurence Olivier
 Hamlet, Prinz von Dänemark (1961), een Duitse film, geregisseerd door Franz Peter Wirth
 Hamlet (1962), Belgische tv-film
 Hamlet (1964), geregisseerd door Grigori Kozintsev, met Innokenti Smoktoenovski
 Hamlet (1969), geregisseerd door Tony Richardson, met Nicol Williamson
 Hamlet (1976), geregisseerd door Celestino Coronado, met Helen Mirren
 Hamlet (1990), geregisseerd door Franco Zeffirelli, met Mel Gibson
 Hamlet (1993), tv-film, regie Berend Boudewijn en Dirk Tanghe
 Hamlet (1996), geregisseerd door en met Kenneth Branagh
 Hamlet (2000), geregisseerd door Michael Almereyda, met Ethan Hawke
 Hamlet 2, geregisseerd door Andy Fleming, komedie uit 2008 over het maken van een vervolg op Hamlet

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Hamlet is ook het Engelse woord voor gehucht.
Hamlet (Indiana)
Hamlet (Nebraska)
Hamlet (New York)
Hamlet (North Carolina)

Media 
 Hamlet, karakter uit het komische stripverhaal Hägar de Verschrikkelijke
 Hamlet, komisch stripverhaal in The Stage
 The Hamlet, Amerikaanse roman van William Faulkner
 Hamlet, een aflevering van Monty Python's Flying Circus, zie Lijst van afleveringen van Monty Python's Flying Circus

Overig 
 Hamlet (band)
 Hamlet (krater), een krater op Oberon, een van de manen van Uranus
 Hamlet (sigarenmerk), Japans sigarenmerk
 Hamlet (trein), een voormalige internationale trein
 Hypoplectrus, vissengeslacht
 Deense naam voor de FIM-43 Redeye, een luchtdoelraket die werd afgevuurd vanaf de schouder
 Hamlets, webserversoftware
 Hamlet (kernbom), codenaam voor een op 8 mei 1956 boven het kernwapentestgebied in Nevada ontplofte bom

Zie ook 
 To Be or Not to Be (doorverwijspagina)
 ATP-toernooi van Long Island dat bekend heeft gestaan als The Hamlet Cup